I17 eller I 17 eller I-17 kan syfta på:

I17 – ett namn på en företagsstad i Uddevalla.
I 17 – en tidigare benämning på Bohusläns regemente åren 1816–1992.
I-17 – en Interstate Highway i Arizona, USA, se Interstate 17.